Huta Julu (Pakantan), een plaats in Indonesië
Huta Julu (Panyabungan Selatan), een plaats in Indonesië
Huta Julu (Parmonangan), een plaats in Indonesië
Huta Julu (Pollung), een plaats in Indonesië
Huta Julu (Onan Ganjang), een plaats in Indonesië